Degrassi (franchise) - een Canadese mediafranchise rond een middelbare school
The Kids of Degrassi Street - de oorspronkelijke televisieserie (1979-1986)
Degrassi Junior High - de tweede televisieserie  (1987-1989)
Degrassi High - de derde televisieserie  (1989-1991)
Degrassi: The Next Generation - de vierde televisieserie, hernoemd naar Degrassi in het tiende seizoen (2001)
Degrassi Community School - de school die centraal staat in de franchise
 Degrassi (band) - een Schotse muziekgroep
 Attilio Degrassi (1887-1969) - een Italiaans geleerde beoefenaar van Latijnse epigrafie